

Cinema
 Black Rock – film del 2012 diretto da Katie Aselton

Geografia 
 Irlanda
 Black Rock – monte del Limerick
 Stati Uniti d'America
 Black Rock – città della Contea di Lawrence, Arkansas
 Black Rock – località della Contea di Erie, New York
 Black Rock – census-designated place della Contea di McKinley, Nuovo Messico
 Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
 Black Rock, piccola isola dell'Atlantico meridionale

Musica 
 Black rock – altro nome del soul psichedelico, genere musicale
 Black Rock – album di Joe Bonamassa del 2010